Præsidentvalget i USA 1916 var det 33. præsidentvalg i USA, som blev afholdt tirsdag den 7. november 1916. Den siddende demokratiske præsident Woodrow Wilson besejrede snævert den republikanske kandidat — tidligere guvernør i New York Charles Evans Hughes, .

I juni 1916 blev Hughes valgt på det republikanske national konvent, som et kompromis mellem partiets konservative og progressive fløje. Hughes besejrede John W. Weeks, Elihu Root og flere andre kandidater på konventionens tredje afstemning. De konservative og progressive republikanere var blevet delt i forbindelse med præsidentvalget i 1912 mellem den siddende præsident William Howard Taft og den tidligere præsident Theodore Roosevelt. I modsætning til præsidentvalget i 1912 valgte republikanerne i 1916 at forene sig omkring Hughes i hans forsøg på at vinde over Wilson. Hughes er i dag (per 2021) fortsat den eneste nuværende eller tidligere højesteretsdommer, der ligeledes har fungeret som et af de store partiers præsidentkandidat. Wilson blev igen nomineret ved det demokratiske national konvent i 1916 uden modstand. Mens Wilsons vicepræsident Thomas R. Marshall blev gennomineret som demokraternes vicepræsidentkandidat, valgte republikanerne at nominere Charles W. Fairbanks, der ligeledes havde fungeret som Theodore Roosevelts vicepræsident i sin anden periode (1905 - 1909).

Præsidentkampagnen var dommineret af debat omkring USA rolle i forskellige krige — særligt den mexicanske revolution og første verdenskrig. Selvom USA officielt var neutral i den europæiske konflikt, favoriserede den offentlige mening i USA Ententemagterne ledet af Storbritannien og Frankrig mod Centralmagterne, heriblandt det tyske kejserrige og Østrig-Ungarn. Denne favorisering skete som følge af den tyske hærs hårde behandling af civile (se også sænkningen af RMS Lusitania) og den militaristiske karakter af de tyske og østrigske monarkier. Til trods for sympatien overfor Ententemagterne ønskede de fleste amerikanske vælgere at undgå en direkte involvering i krigen og foretrak i stedet at fortsætte en neutralitetspolitik. Wilsons kampagne brugte de populære slogans "Han holdt os ude af krig" og "America First" for at appellere til de vælgere, der ønskede at undgå en krig i Europa og/eller Mexico. Hughes kritiserede Wilson for ikke at have gjort sig de "nødvendige tiltag" for at kunne imødegå en konflikt.

Efter en hårdt udkæmpet præsidentkampagne besejrede Wilson Hughes med næsten 600.000 vælgerstemmer ud af cirka 18,5 millioner afgivne vælgerstemmer på nationalt plan. Wilson sikrede sig her et snævert flertal i valgmandskollegiet ved at vinde de faste sydstater samtidig med, at han vandt nogle vigtige svingstater med nogle små marginer. Wilson vandt Californien, den afgørende stat, med kun 3.773 vælgerstemmer. Eftersom republikanerne ikke var lige så splittet som i 1912, formåede Wilson ikke at vinde en ligeså overbevisende sejr i valgmandskollegiet, som han havde gjort 4 år forinden (med over 400 valgmandsstemmer). Wilson mistede foruden sin hjemstat New Jersey også delstaterne Oregon, New York, West Virginia (omend Wilson opnået én valgmandsstemme fra delstaten), Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Indiana, Illinois, Iowa og Wisconsin. Samtidig lykkedes det dog Wilson at vinde to delstater, som han havde tabt i 1912 (Utah og Washington), ligesom han modtog alle valgmandstemmer fra delstaten Californien (han havde modtaget 2 ud af delstatens 13 valgmandsstemmer i 1912).

USA indtrådte i 1. verdenskrig i april 1917 — blot en måned efter at Wilsons anden periode begyndte.

Valgresultat

Referencer

Bibliografi 

 Cooper, Jr., John Milton . Woodrow Wilson (2009), 16. kap.
 Davies, Gareth og Julian E. Zelizer, red. Amerika ved valgurnen: Valg og politisk historie (2015) s. 118–38.
 978-0-7006-2280-1
  
 978-0-06-012650-6
 978-1-59740-283-5
 978-0-8093-0965-8
 978-1-4930-2887-0
  bind 1 ch 31-34

Primære kilder 

 Chester, Edward W En guide til politiske platforme (1977) online
 Porter, Kirk H. og Donald Bruce Johnson, red. Nationale partiplatforme, 1840-1964 (1965) online 1840-1956

Eksterne links 

 Præsidentvalget i 1916: en vejledning mht. ressourcer fra Library of Congress
 Præsidentvalget i 1916 vælgerstemmer efter distrikt
   - Michael Sheppard, Massachusetts Institute of Technology
 Præsidentvalget i 1916 optælling af stemmerne

1916
USA 1916